

Astronomia 
 1714 Sy – asteroide della fascia principale

Codici 
 SY – codice vettore IATA di Sun Country Airlines
 SY – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Siria

Geografia 
 Sy – comune delle Ardenne (Francia)
 Sy – comune del Mali nel circondario di San

Informatica 
 .sy – dominio di primo livello della Siria

Persone 
 Amara Sy (1981) – cestista maliano
 Anta Sy (1975) – ex cestista senegalese
 Bandja Sy (1990) – cestista francese di origini maliane
 Founéké Sy (1986) – calciatore maliano
 Henry Sy (1924-2019) – imprenditore filippino
 Mamadou Sy (1985) – cestista francese naturalizzato maliano
 Mame-Marie Sy (1985) – cestista senegalese con cittadinanza francese
 Omar Sy (1978) – attore e comico francese di origini senegalesi e mauritane
 Pape Sy (1988) – cestista francese
 Seydou Sy (1995) – calciatore senegalese

Altro 
 SY – sigla automobilistica internazionale delle Seychelles 
 SY – targa automobilistica di Bytom (Polonia)
 SY – vecchia targa automobilistica di Svitavy (Repubblica Ceca)